

Прізвище 
 Алло Анатолій Олександрович ( 1913) — український графік.

Топоніми 
 Алло () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон;
 Алло () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.

Компанія 
 Алло — українська група компаній, в яку входить онлайн та класичний рітейл, маркетплейс та дистриб'юція електроніки.